Барселонский марафон — ежегодный марафон, который проходит в Барселоне, Испания. 

Первый марафонский забег прошёл в 1978 году. До 2005 года был известен как «Каталонский марафон». Трасса забега проходит по центральным улицам города. Старт и финиш находятся на Площади Испании. C каждым годом марафон набирает популярность. На старт первого марафона в 1978 году вышло 185 человек, а в 2011 году на старт вышло 15 134 человека, из них 12 531 смогли закончить дистанцию. Для участия необходимо заплатить стартовый взнос в размере 70 евро. Лимит прохождения дистанции — 6 часов.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Марафоны
Международные спортивные соревнования в Барселоне